Střítež ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Střítež nad Bečvou, Gemeinde im Okres Vsetín
 Střítež pod Křemešníkem, Gemeinde im Okres Pelhřimov
 Střítež nad Ludinou, Gemeinde im Okres Přerov
 Střítež u Bukova, Ort im Okres Žďár nad Sázavou
 Střítež u Kaplice, Ort im Okres Český Krumlov
 Střítež u Jihlavy, Ort im Okres Jihlava
 Střítež u Třebíče, Ort im Okres Třebíč
 Střítež u Českého Těšína, Ort im Okres Frýdek-Místek
 Střítež u Božejova, Ort im Okres Pelhřimov

Stadt- bzw. Ortsteil:

 Střítež Ortsteil von Dolní Kralovice, im Okres Benešov
 Střítež (Hluboká),  Ortsteil von  Hluboká,  Okres Chrudim
 Střítež Ortsteil von Litochovice, im Okres Strakonice
 Střítež Ortsteil von Kolinec, im Okres Klatovy
 Střítež Ortsteil von Polička, im Okres Svitavy
 Střítež Ortsteil von Trutnov, im Okres Trutnov
 Střítež Ortsteil von Černovice u Tábora, im Okres Pelhřimov
 Střítež Ortsteil von Vlksice, im Okres Písek
 Střítež Ortsteil von Včelákov, im Okres Chrudim
 Střítež, Ortsteil von Choryně, Okres Vsetín

Siehe auch:
 Deym (Adelsgeschlecht)